Montricher (Frankrijk), sinds 12 juli 1962 Montricher-le-Bochet, een voormalige gemeente in het Franse departement Savoie
Montricher-Albanne, de gemeente waarin Montricher-le-Bochet op 1 januari 1970 is opgegaan
Montricher (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud